Luckassen ist der Familienname folgender Personen:

 Derrick Luckassen (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Kevin Luckassen (* 1993), niederländischer Fußballspieler